Weldon kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Weldon, Northamptonshire – en ort och civil parish i Northamptonshire, England
 Weldon, Northumberland – en ort i Northumberland, England

USA
Weldon, Illinois
Weldon, Iowa
Weldon, North Carolina